Чкалово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Чкалово — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Чкалово — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Чкалово — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Чкалово — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Чкалово — до 1999 г. название села Шубар Кербулакского района Алматинской области.
 Чкалово — название села Бейбарыс в Махамбетском районе Атырауской области.
 Чкалово — название села имени Абу Сыздыкова в Амангельдинском районе Костанайской области.
 Чкалово — до 2008 г. название села Сулубулак Жетысайского района Туркестанской области.

Россия 
 Чкалово — посёлок в Нестеровском муниципальном округе Калининградской области.
 Чкалово — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Чкалово — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма.
 Чкалово — село в Нижнегорском районе Крыма.
 Чкалово — деревня в Дубенском районе Мордовии.
 Чкалово — посёлок в городском округе Люберцы Московской области.
 Чкалово — село в Ершовском районе Саратовской области.
 Чкалово — село в Краснокутском районе Саратовской области.
 Чкалово — село в Советском районе Саратовской области.
 Чкалово — прежнее название села Аки-Юрт в Малгобекском районе Ингушетии.
 Чкалово — с 1944 по 1958 г. название города Курчалой Курчалоевского района Чечни.

Украина 
 Чкалово — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Чкалово — село в Весёловском районе Запорожской области.
 Чкалово — село в Пологовском районе Запорожской области.
 Чкалово — село в Приазовском районе Запорожской области.
 Чкалово — село в Кобелякском районе Полтавской области.
 Чкалово — село в Великоалександровском районе Херсонской области.
 Чкалово — село в Новотроицком районе Херсонской области.

См. также 
 Чкалов
 Чкалова
 Чкаловка
 Чкаловск
 Чкаловская
 Чкаловский
 Чкаловское